Banker (eingedeutscht häufig Bänker) steht für:

 einen (leitenden) Angestellten einer Bank
 Banker Horse, eine Pferderasse

Banker ist der Familienname folgender Personen:
 George A. Banker (1874–1917), US-amerikanischer Radrennfahrer

Banker bezeichnet folgende Unternehmen:
 Banker Brothers Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 A. C. Banker Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch
 Banker-Lampe
 Bankier (Begriffsklärung)
 Benker
 Bancker
 Bankers